Hirst kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Stanley Hirst, 1883-1930, spindeldjur, mångfotingar och kvalster
 David B. Hirst, verksam i Australien, främst jättekrabbspindlar
 Stanley Hirst

Noter

Robotskapade auktorsförkortningar